Patermann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Patermann, Düsseldorfer Stadtführer Freifrau von Kö
 Christian Patermann (* 1942), deutscher Jurist und ehemaliger EU Programmdirektor
 Georg Patermann (1580–1628), deutscher Komponist und Organist
 Servulus Patermann (1901–1943), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Kapuziner und Märtyrer
 Thomas Patermann, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Siehe auch:
 Patermann-Syndrom Retinopathia pigmentosa
 Villa Patermann